Aralık (district), een Turks district in de provincie Iğdır
 Aralık (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Aralık